Альмендинген () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Альб-Дунай. Население составляет 4441 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 45,90 км². Официальный код — 08 4 25 002.

Коммуна подразделяется на 5 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга